Die Volleyball-Saison 2011/12 des Challenge Cups begann mit der ersten Runde am 8. Oktober und endete mit dem Finale am 1. April.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis zum Finale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspielen weiter.

Teilnehmer

Spielplan

Erste und zweite Runde

Dritte Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2011/12
Volleyballsaison 2011/12
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften